Dix-Neuf-Août ou XIX-Août ou 19-Août, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union ou sans accent circonflexe, peut désigner :

Calendrier 

19 août,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Site ou édifice 

 Pont du 19-Août-1944, pont routier en arc, enjambant le Tech près de Reynès dans les Pyrénées-Orientales, construit en 2004-2005 en remplacement et à proximité de l'ancien pont-rail de Vila toujours en place, qui datait de 1896.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par ces odonymes sont notamment :

En France,

 Le , au début de la première Guerre mondiale :
 Combats meurtriers à Flaxlanden et Zillisheim dans le Haut-Rhin, durant la deuxième bataille de Mulhouse.

 Le , pendant la Seconde Guerre mondiale : 
 Échec meurtrier de l'« opération Jubilee » impliquant un débarquement allié à Dieppe et sur d'autres sites de la Seine-Maritime.

 Le , vers la fin de la Seconde Guerre mondiale : 
 Libération de Digne-les-Bains, Mallemoisson, et autres localités dans les Alpes-de-Haute-Provence.
 Une attaque allemande du maquis du Lomont, à Liebvillers dans le Doubs, fait un mort et neuf prisonniers.
 Libération de Toulouse dans la Haute-Garonne.
 Libération d'Annecy en Haute-Savoie.
 Libération et destruction partielle de Vias dans l'Hérault.
 Libération de Clamecy dans la Nièvre, par les Milices patriotiques françaises.
 Début du soulèvement de la police et de la population à Paris, quelques jours avant la libération de la ville.
 Libération de Collioure, de Port-Vendres partiellement détruite, de Perpignan et sa région, dans les Pyrénées-Orientales.
 Libération de Montauban dans le Tarn-et-Garonne, après les combats du Rond.
 Libération de Rians dans le Var, par les Alliés.

 Le , à Boulay-Moselle en Moselle : événements non connus.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

Il existe aussi des odonymes contenant cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 19 de Agosto » ou « Diecinueve de Agosto »
 Au Mexique : événements non connus
 (Calle) 19 de Agosto, à Oaxaca de Juárez, dans l'État du même nom.

Notes, références et localisations

Notes

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
19